Столкновение возле села Чайлы — вооружённое столкновение, произошедшее 31 августа 2010 года близ села Чайлы (Верин Чайлу) (Нагорный Карабах) на линии прекращения огня между вооружёнными силами Азербайджана и непризнанной НКР.

Предыстория 
Село, как и весь Мардакертский район Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, во время Карабахской войны входило в зону боевых действий, по окончании которых 12 мая 1994 года оказалось на линии соприкосновения азербайджанских вооружённых сил и войск непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Подписание соглашения о прекращении огня закончило активную фазу военных действий в регионе и позволило перейти к мирным переговорам о статусе региона.

При этом, как отмечает британский исследователь Томас де Ваал, в послевоенный период процессу урегулирования в Нагорном Карабахе препятствовало ужесточение позиций обеих сторон — армяне всё более открыто заявляли, что «сама история подтвердила победу, одержанную ими в 1994 году», и выражали надежду на то, что НКР добьётся международного признания так же, как в своё время это удалось сделать косовским албанцам, в то время как богатый нефтью Азербайджан расходовал более 2 млрд долларов в год на развитие своих вооружённых сил и многие в Азербайджане использовали всё более воинственную риторику, призывая к применению вооружённой силы для возвращения Нагорного Карабаха.

Боевые действия 
Международные наблюдатели выполняли периодическое контролирование линии фронта. Из-за отсутствия постоянного мониторинга линии соприкосновения враждующих войск каждая из сторон излагает свою версию случившегося.

Азербайджанская версия 
Согласно азербайджанской стороне, 31 августа в 16:30 армянская диверсионная группа атаковала позиции азербайджанских войск в направлении села Чайлы Тертерского района. После серьёзного отпора со стороны азербайджанских солдат атака была успешно отражена, армянская сторона потеряла троих солдат, ещё несколько человек были ранены, с азербайджанской стороны погибло двое солдат.

Армянская версия 
Согласно армянской стороне, в 6:30 по местному времени 31 августа на северо-восточном участке линии соприкосновения нагорнокарабахских и азербайджанских войск, в районе села Верхний Чайлу Мартакертского района, с азербайджанской стороны была предпринята попытка диверсии. Армянские пограничники, вовремя зафиксировав продвижение отряда специального назначения противника, предприняли соответствующие действия и, нанеся противнику поражение, отбросили его на исходные позиции. В результате боя азербайджанская сторона потеряла 7 солдат убитыми и ещё несколько ранеными, в рядах вооруженных сил НКР ранение получил один солдат.

В этот же день азербайджанская сторона сообщила о гибели ещё одного военного — в результате неосторожного обращения с оружием. Позднее появилась информация о ещё одном погибшем, который также лишился жизни по неосторожности. Армянские военные специалисты, анализируя эти сообщения, утверждают, что азербайджанская сторона скрывает информацию о реальных обстоятельствах гибели своих военнослужащих.

Последствия 
Руководство Армении и НКР обвинило в случившемся азербайджанские вооруженные силы, Азербайджан в свою очередь обвинил армянскую сторону.

По сообщению армянского новостного агентства Armenia Today, сопредседатели Комиссии по армянским вопросам Конгресса США Фрэнк Паллоне и Марк Кирк осудили азербайджанскую диверсию и призвали официально признать независимость НКР. По информации Армянского Национального Комитета Америки, они также призвали ограничить военную помощь США Азербайджану.

Примечания

См. также 
 Карабахская война
 Столкновение возле села Чайлы (18 июня 2010)

Август 2010 года
События 31 августа
Сражения Нагорно-Карабахской Республики
Армяно-азербайджанский конфликт в XXI веке
Конфликты 2010 года